Открытый чемпионат Малайзии по бадминтону — ежегодное бадминтонное соревнование, обычно проходящее в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Турнир так же проходил в городах: Джохор-Бару, Кота-Кинабалу, Кучинг, Пенанг, Селангор.
Турнир проводился с 1937 года. С 1942 по 1946 и с 1967 по 1982 турнир не проводился. С 2007 года является одним из турниров Супер Серии.

Прошлые победители 

Открытый чемпионат Малайзии по бадминтону